Duane L. Jones (2 de fevereiro de 1936 – 22 de julho de 1988) foi um ator estado-unidense, mais conhecido por seu papel no filme de terror de 1968, Night of the Living Dead.

Filmografia

Ligações externas 

 
 Reminiscências sobre Duane Jones

Atores dos Estados Unidos
Atores afro-americanos